Man on Fire (roman), een thriller van A. J. Quinnell
 Man on Fire (1957), film gebaseerd op de thriller
 Man on Fire (1987), film gebaseerd op de thriller
 Man on Fire (2004), film gebaseerd op de thriller
 Man on Fire (band), Amerikaanse rockband
 Man on Fire (album), debuutalbum van de band Man of Fire  
 Man on Fire (Chamillionaire), een album van Chamillionaire
 Man on Fire (Roger Taylor), een single van Roger Taylor